Norrsundet kan syfta på:
Norrsundet – en tätort i Gävle kommun
Norrsundets IF – en idrottsklubb från Norrsundet i Gävle kommun
Norrsundet, Uppland – en insjö i Norrtälje kommun
Norrsundet, Pargas – ett sund i Pargas stad, Finland
Norrsundet, Kristinestad – ett sund i Österbotten, Finland

Se även
Norrsund